Die Argentina Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Buenos Aires. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 14. bis 20. November 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Argentina Open 2022 fand am 14. November 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Buenos Aires